Орлов, Сергей: Орлов, Сергей Александрович (род. 1989) — российский футболист.
 
 Орлов, Сергей Анатольевич (род. 1957) — российский художник.
 Орлов, Сергей Васильевич (1888—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Орлов, Сергей Васильевич (1890—1975) — священник Русской православной церкви.
 
 Орлов, Сергей Дмитриевич (1911—1975) — советский государственный и политический деятель, секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР.
 Орлов, Сергей Иванович (1916—1999) — советский футболист.
 Орлов, Сергей Михайлович (1911—1971) — советский скульптор, народный художник РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени.
 
 Орлов, Сергей Павлович (род. 1974) — российский футболист.

Примечания